As veias faríngeas são veias da cabeça.

Faringeas